Filip Prosper, kníže z Asturie (: Felipe Próspero José Francisco Domingo Ignacio Antonio Buenaventura Diego Miguel Luis Alfonso Isidro Ramón Víctor; 28. listopadu 1657 – 1. listopadu 1661) byl první syn Filipa IV. Španělského a Marie Anny Habsburské, který přežil kojenecký věk. Od smrti Baltazara Karla, jeho syna, který se narodil jeho první manželce Alžbětě Bourbonské jedenáct let předtím, neměl Filip IV. mužského dědice, a jak síla Španělska stále ubývala, otázka nástupnictví se stala záležitostí vroucích a úzkostlivých modliteb. Rod španělských Habsburků už však v té době trpěl degenerací způsobenou neustálými příbuzenskými sňatky, jejich děti byly většinou choré a neduživé a jen zlomek se dožíval dospělosti.

Život 
Filip Prosper byl prvním ze synů španělského krále Filipa IV. a jeho druhé ženy (a vlastní neteře) Marie Anny Rakouské. Jeho nevlastní sestra Marie Tereza se stala francouzskou královnou a vlastní sestra Markéta Tereza římskou císařovnou. Když mu byl rok, narodil se mu bratr Tomáš Karel, který ale zemřel ještě jako kojenec.

Ačkoli se dožil pouhých čtyř let, byl velice důležitý pro posílení pozice Španělska vůči Francii a svou existencí zčásti přispěl k uzavření pyrenejského míru v roce 1659. Od narození měl sklony k epileptickým záchvatům, které byly příčinou jeho předčasné smrti. Pohřben byl do rodinné hrobky v El Escorialu.

Pět dní po jeho smrti přišel na svět jeho mladší bratr Karel, který se sice dožil dospělosti a zdědil trůn, trpěl však řadou chorob (mj. také epilepsií) a zřejmě i neplodností, takže jeho osobou španělští Habsburkové vymřeli.

Vývod z předků

Odkazy

Literatura

Externí odkazy 
 

Filip Prosper
Filip Prosper
Filip Prosper
Filip Prosper
Filip Prosper
Filip Prosper
Filip Prosper
Narození v Madridu
Úmrtí v Madridu
Pohřbení v Escorialu
Narození 5. prosince
Narození v roce 1657
Úmrtí 1. listopadu
Úmrtí v roce 1661
Muži
Habsburkové v 17. století